Fastlane:
 Nokia FastLane — интерфейс пользователя от Nokia.
 WWE Fastlane — pay-per-view шоу World Wrestling Entertainment.